Fleur, variant van Floor (voornaam)
Fleur (molen), in Nederland
Flëur, een muzikaal collectief uit Oekraïne